Waipara River ist der Name von

 Waipara River (Arawhata River), Fluss in Neuseeland an der Westküste der Südinsel
 Waipara River (Südpazifik), Fluss im Osten der Südinsel Neuseelands, der in der Pegasus Bay nördlich von Christchurch mündet